L'Aurore is:
L'Aurore (krant); een Franse krant uit de periode 1897-1914, bekend voor het publiceren van Emile Zola's J'accuse
L'Aurore (loge); een vrijmetselaarsloge